Osoby o tym nazwisku:
 Józef Mitkowski – polski historyk mediewista
 Stanisław Mitkowski – polski inżynier elektrotechnik
 Władysław Mitkowski – polski działacz harcerski i żołnierz podziemia
 Wojciech Mitkowski – polski automatyk i robotyk